El término árido puede hacer referencia a:

 Aridez, falta de agua en el suelo y de humedad en el aire.
 Clima árido, de poca humedad o seco.
 En minería y construcción un material arenoso, Árido (minería).